Sporting San Miguelito é um clube de futebol do Panamá fundado em 1989 com sede em San Miguelito. Foi fundado por Cesar Morales com o nome de Sporting 89.

Clubes de futebol do Panamá
Clubes de futebol fundados em 1989